Луис Теодор Грюнберг (; 3 августа 1884, Брест-Литовск — 9 июня 1964, Беверли-Хиллз) — американский композитор и пианист. Член Национального института искусств и литературы (с 1947).

Биография 
Родился в семье скрипача Абрама Гринберга и Клары Канторович. В возрасте двух лет эмигрировал вместе с родителями в США. С восьми лет учился игре на фортепиано в Национальной консерватории Америки у Адели Маргулис. В 1904—1908 гг. совершенствовался в Берлине у Фридриха Эрнста Коха (композиция) и Ферруччо Бузони (фортепиано), в 1912 г. дебютировал в концерте со своим наставником Бузони в качестве дирижёра. Затем занимался также в Венской консерватории (1912—1917). Уже перед Первой мировой войной выступал как пианист, сольно и в ансамбле. По возвращении в США в 1919 году написал симфоническую поэту «Холм снов» (), замеченную профессиональным сообществом и позволившую ему обратиться в большей степени к композиторской работе. В 1923 г. был одним из организаторов американской Лиги композиторов. В сочинениях 1920-х гг. опирался на американский музыкальный фольклор, в том числе негритянский, использовал джазовый материал в таких пьесах, как «Джаз Дэниела» (; 1925) для тенора и 8 инструментов. В 1933 г. в Метрополитен-опера была поставлена вызвавшая значительный резонанс опера Грюнберга «Император Джонс» (, по пьесе Юджина О’Нила), за которую ему была присуждена Мемориальная медаль Биспема.

Сочинения

Оперы 
 Брокенская ведьма (The witch of Brocken, соч. 1931, Бостон);
 Джек и бобовый стебелёк (Jack and the beanstalk, 1931, Нью-Йорк);
 Император Джонс (по Ю. О’Нилу, 1933, Нью-Йорк).

Для оркестра 
 5 симфоний (1919-48; 2-я ред. всех — 1964)
 Танцевальная рапсодия (1958)
 Вариации на пасторальную тему (1960)

Концерты 

 для фортепиано (1914; 1938, 2-я ред. 1963)
 для скрипки (1944)

Камерные сочинения 
 джазетты для скрипки с фортепиано (1926)
 струнные квартеты
 2 фортепианных квинтета

Музыка к кинофильмам 
 Зыбучий песок, 1950
 All the King’s Men (1949 film), 1949
 Smart Woman, 1948
 Триумфальная арка, 1948
 The Gangster, 1947
 Counter-Attack, 1945
 An American Romance, 1944
 The Nazi-Strike Documentary Short, 1943
 Commandos Strike at Dawn, 1942
 So Ends Our Night, 1941
 The Fight for Life, 1940

Примечания 

Композиторы США
Пианисты США
Академические музыканты США